Cementazione (o carbocementazione) – in metallurgia è un processo utilizzato per aumentare la resistenza all'usura degli acciai
 Cementazione – in geologia è uno dei meccanismi con cui si verifica la litificazione dei sedimenti, consistente nella precipitazione di sostanze, portate in soluzione nei pori del sedimento dalle acque circolanti